Жюль Гед (; настоящее имя и фамилия — Матьё Базиль; ; 11 ноября 1845, Париж — 28 июля 1922, Сен-Манде) — французский политик-социалист.

Биография 
Жюль Гед родился в 1845 году в мелкобуржуазной семье. С 1864 г. служил в префектуре департамента Сена. Со второй половины 1860-х годов был радикальным журналистом республиканских изданий, критикующих режим Наполеона III. В 1870 году отсидел несколько месяцев в тюрьме и был освобождён благодаря Сентябрьской революции 1870 г. В июне 1871 г. за статью в газете  в поддержку Парижской коммуны был осужден на 5 лет тюрьмы, но успел бежать через Швейцарию в Италию, где и прожил до 1876 г., когда смог вернуться по амнистии.

Вместе с Лафаргом был одним из первых провозвестников марксизма во Франции и остался безусловным его последователем. За марксистскую пропаганду в основанной им в 1877 г. газете «L’Egalité» вновь отсидел 6 месяцев в тюрьме. Он постоянно читал лекции рабочим, устраивал диспуты, ведя борьбу за идеи последовательного социал-демократизма и против анархизма, прудонизма, бланкизма, поссибилизма.

В 1879 году он вместе с Лафаргом, Малоном и Бруссом на съезде в Марселе был одним из основателей «Коллективистической рабочей партии»; при помощи Карла Маркса написал с Лафаргом программу партии и был избран генеральным секретарём на съезде в Гавре в ноябре 1880 г. После раскола партии в 1882 г. вместе с Лафаргом учредил «Рабочую партию». В 1883 г. он вместе с Лафаргом выпустил подробное изложение доктрины своей партии: . Впоследствии эта партия называлась партией гедистов. В 1893 году Жюль Гед выбран в палату депутатов и часто выступал в ней по разным вопросам, всегда стремясь переводить вопрос на почву борьбы социализма с буржуазным строем.

Речи Геда были всегда серьёзны и проникнуты страстным пафосом. Для Геда социализм — своего рода церковь, которую он считал нераздельной, несмотря на все противоречия и разногласия внутри неё. В отличие от других социалистических лидеров, Гед не обладал особенно широким образованием; незнание иностранных языков часто мешало ему; но он был силен глубиной убеждения и страстной ненавистью к угнетению и эксплуатации. Являясь представителем интересов пролетариата, Гед, однако, слово пролетариат понимал шире, чем большинство социал-демократов, понимая под ним всех тех, «от каменотёса до Клода Бернара или Пастера, которые состоят в распоряжении капитала». Он являлся сторонником включения в социал-демократическую программу аграрных реформ на пользу земледельческого населения, интересы которого он всегда отстаивал.

Сперва в палате Гед шел за Жоресом, признавая его, хотя и неохотно, лидером партии; но в 1898 году он разошёлся с ним из-за дрейфусовского дела. В отличие от убеждённого дрейфусара Жореса, Гед высказал мнение, что дело Дрейфуса — внутреннее дело буржуазных обществ и групп, в которое социалистам мешаться незачем. Этот взгляд сильно повредил гедистам, и в 1898 году сам Гед был забаллотирован, так же, как и в 1902 году. Свои речи в палате Гед издал в сборнике:  (Париж, 1901). Когда возникло бернштейнианство, проникшее во все социалистические партии, Гед явился его ожесточенным противником, отстаивая ортодоксальный и радикальный марксизм. Отдельно издал:  (1878);  (1879);  (1879);  (1885);  (1886).

Был одним из вождей Второго Интернационала, а с 1905 года — одним из лидеров французской Объединённой социалистической партии (Французской секции Социалистического интернационала, СФИО), занимал в ней центристские позиции и считал приоритетными экономические требования рабочего класса вроде 8-часового рабочего дня. В августе 1914 года, с началом Первой мировой войны, занял социал-шовинистические позиции и даже вошёл во французское правительство в качестве министра без портфеля в кабинетах Рене Вивиани и Аристида Бриана. Отрицательно отнёсся к Октябрьской революции. Когда Социалистическая партия в 1920 году распалась на две (Социалистическую и Коммунистическую), Гед с меньшинством остался в Социалистической партии. Позиция Жюля Геда была осуждена В. И. Лениным. Жюль Гед умер 28 июля 1922 года в Сен-Манде.

Примечания

Источники 
 
 

Министры без портфеля Франции
Социалисты Франции
Социал-демократы Франции